Janko Božović (14. srpnja 1985.), austrijski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 
Rodio se u Crnoj Gori. Seniorsku rukometnu karijeru započeo je 2001. u Austriji.

Austrijski rukometaši
Crnogorski rukometaši